Па́мятник Махтумкули́ (Фраги́) — памятник туркменскому поэту, классику туркменской литературы Махтумкули в городе Ашхабаде.

Общая информация 
Памятник установлен в 1971 году в центре города. Скульптор — В. В. Попов, архитекторы — В. Н. Высотин и В. Г. Кутумов. Памятник изготовлен из бетона и природного камня.

Монумент находится в сквере Махтумкули на проспекте Махтумкули (бывший проспект Свободы) и окружён фонтанами. Расположен  напротив здания МВД Туркменистана.

Ашхабад
Махтумкули
Здания и сооружения, построенные в 1971 году в СССР
Скульптуры 1971 года
Появились в XX веке в Туркменистане
1970-е годы в Туркменистане